Ла Техона има више значења:

 Ла Техона (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Техона (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Техона (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Техона (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику